Сенека — название двух одноимённых округов США:
 Сенека — округ штата Нью-Йорк, США.
 Сенека — округ штата Огайо, США.